

Sciences et Techniques

Physique et chimie 
 Seaborgium, un élément chimique, selon la liste des éléments chimiques

Médecine 
 Abréviation parfois utilisée pour indiquer Survie générale

Code 
 Sango, selon la norme ISO 639-1 (liste des langues) alpha-2 : sg ;
 Singapour,
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays) alpha-2,
 selon la liste des Internet TLD (Top level domain): .sg ;
 Sénégal, selon la liste (désuète) des codes pays utilisés par l'OTAN, code alpha-2 ;
  ;
 Saint-Gall, un canton de Suisse, selon la norme ISO 3166-2:CH (liste des principales subdivisions d'un pays, en l'occurrence la Suisse) 
 Province de Ségovie, selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole.
 Schlachtgeschwader : escadron prévu pour des attaques au sol ou en appui aérien rapproché dans la désignation militaire de la Luftwaffe pendant la Seconde Guerre mondiale (voir Organisation de la Luftwaffe (1933-1945)).

Culture

Musique 
 SG, chanson de DJ Snake en collaboration avec Ozuna, Megan Thee Stallion et Lisa

Autres 
 SG est également une marque de cigarettes.
 Frères de Saint-Gabriel: une congrégation religieuse consacrée à l'enseignement
 Super Guppy, un avion cargo long courrier ;
 Société générale, une banque française ;
 Gibson SG, un des plus célèbres modèles du fabricant de guitare Gibson Guitar Corporation ;
 SuicideGirls, un site web ;
 soutien-gorge ;
 substance grise, en histologie ;
 Substitut général, dans la magistrature française ;
 Stargate.
 Semaines de grossesse, en gynécologie, pour le calcul de la durée de la grossesse.

Code
Code de canton suisse